Haus Bachem steht für:
 ein Gebäude in Königswinter, siehe Haus Bachem (Königswinter)
 ein denkmalgeschütztes Gebäude in Köln (Großer Griechenmarkt 37–39), siehe Literaturhaus Köln
 das Haus des J.P. Bachem Verlags in Köln, siehe Bachemhaus